Сент-Елі () — муніципалітет у Франції, в заморському департаменті Гвіана. Населення —  осіб (2011). В минулому столиця французької колонії Ініні.

Муніципалітет розташований на відстані близько 7400 км на південний захід від Парижа, 110 км на захід від Каєнни.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гвіана

Примітки 

Муніципалітети департаменту Гвіана